ACN steht für:
 Accenture (NYSE:ACN)
 Acrylnitril
 Acetonitril, ein organisches Lösungsmittel
 Action Christian National, Partei in Namibia
 Africa Cup of Nations, siehe Afrika-Cup
 Agencia Carabobeña de Noticias, venezolanische Nachrichtenagentur
 Agència Catalana de Notícies, katalanische Nachrichtenagentur
 Agencia Cubana de Noticias, kubanische Nachrichtenagentur
 Agenzia per la cybersicurezza nazionale, italienische Sicherheitsbehörde
 Internationaler Name von Aid to the Church in Need
 Aircraft Classification Number
 Architecture for Control Networks Lichttechnik
 Association de la communauté nationale, Partei in Vanuatu
 Australian Company Number, die eindeutige Kennung jeder Gesellschaft in Australien
 Flughafen Ciudad Acuña (IATA-Code), Mexico

 ACN Inc., einen internationalen Telekommunikationsanbieter
 ACN GmbH, ein deutsches Unternehmen in der Softwarebranche

In der Form a. c. n. oder acn bedeutet es:
 vor Christus vom lateinischen „ante christum natum“

Abkürzung